Tsandrypsj (Abchazisch: Цандрыҧшь; Georgisch: წანდრიფში) (ook Gantiadi) is een plaats in Abchazië in Georgië. De plaats ligt in het Gagradistrict en aan de Zwarte Zee. Tsandrypsj ligt vijf kilometer van de Russische grens.

Tsandrypsj was voor de 6e eeuw de hoofdstad van Saniga en werd later de hoofdstad van Sadzen.

Naam
De huidige naam Tsandrypsj komt van de familie Tsanba. Vroeger heette de plaats Sauchi en werd in de Russische-periode hernoemd tot Jermolov. De naam Jermolov kwam van de Russische generaal Aleksej Jermolov. Van 1944 tot 1991 heette de plaats Gantiadi, die naam kwam van het Georgische woord voor dageraad. De naam Gantiadi wordt soms nog gebruikt.

Plaats in Abchazië